J65 peut faire référence à :
 HMS Bridlington (J65), un dragueur de mines de la Royal Navy ;  
 Pneumoconiose associée à la tuberculose, d'après la classification internationale des maladies ;
 Tétraèdre tronqué augmenté (J65), une figure géométrique ;
 Wright J65, un turboréacteur américain produit par Curtiss-Wright Corporation.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres